Okcheon-myeon kan syfta på:

Geografi

Sydkorea 

 Okcheon-myeon, Haenam-gun, socken i Haenam-gun, Södra Jeolla, 
 Okcheon-myeon, Yangpyeong-gun, socken i Yangpyeong-gun, Gyeonggi,